Валда́йка — топоним в России.

 Валдайка, прежние названия Волдая, Волдайца — река в Новгородской и Тверской областях, приток Березайки.
 Валдайка — женская форма к валдаец, житель Валдая
 Валдайка — станция Николаевской железной дороги, ныне остановочный пункт Лыкошино. Назван по р. Валдайка
 Валдайка — ручей, правый приток р. Мадера в Сахалинской области, координаты 48°36’N 142°35’E